Verschränkung steht für:

 eine Eigenschaft eines Fahrwerks, insbesondere bei Geländefahrzeugen, siehe Achsverschränkung
 ein quantenphysikalisches Phänomen, siehe Quantenverschränkung
 mehrere Wappen in einem Bild, siehe Verschränkung (Heraldik)

 ein Reimschema, siehe verschränkter Reim

Siehe auch:
 Schränkung.